Ша́кти Капу́р (, , настоящее имя — Сунил Сикандерлал Капур; род. 3 сентября 1952, Дели, Индия) — индийский киноактёр, известный своим исполнением ролей злодеев и комических персонажей.

Биография 
Сунил (Шакти) Капур родился и вырос в Дели, в пенджабской семье. Его отец был владельцем ателье в Коннот-Плейс, а мать — домохозяйкой. Сунил был вторым из четырёх детей в семье. Он не любил читать и за плохое поведение был исключён из трёх школ: Holy Child, Frank Anthony Public School и Salwan Public School.

В юности Сунил конфликтовал с отцом, так как считал его скрягой, и вместо семейного бизнеса хотел работать в туристическом агентстве. Во время учёбы в Kirori Mal College Сунил Капур работал моделью. По окончании колледжа Сунил работал в Mercury Travels and Asian Travels и хотел открыть собственное туристическое агентство, но его отец в последний момент отказался ему помочь.

Он поступил на работу в театр в родном городе. Желая добиться большего профессионализма как актёр, Сунил уехал в Пуну, где стал одним из лучших студентов Индийского института кино и Телевидения. Пять лет Сунил Капур безуспешно снимался в кино, предпочитая играть положительных персонажей. Наконец однажды он сыграл роль злодея в фильме Фероза Хана «Друзья навек» (1980) и на него стали обращать внимание как на хорошего актёра.

Вскоре Сунил Капур познакомился с Санджаем Даттом, который пригласил его к себе домой, чтобы познакомить со своим отцом, Сунилом: тот собирался снять свой первый фильм в качестве режиссёра. Сунил Датт предложил Капуру роль злодея в своём фильме «Рокки» (1981), но посоветовал сменить имя на Шакти, как более сильное и отвечающее задуманной роли. Этот фильм утвердил Шакти Капура в амплуа «плохого парня».

Позднее Шакти Капур стал известен и своими комическими ролями. К пяти лучшим из них можно отнести следующие: Прасад (Baap Numbri Beta Dus Numbri, 1990), Гого («Хочу жениться на дочери миллионера», 1994), Нанду («Раджа Бабу», 1994), Чутья (Gunda, 1998), ПК Леле (Sheetal Bhabhi, 2011). Шакти Капур много раз номинировался на Filmfare Award за лучшее исполнение комической роли и однажды её выиграл (в 1995 году за роль в фильме «Раджа Бабу»).

В 2005 году Шакти Капур стал одной из главных фигур скандала вокруг расследования телеканала India TV, посвящённого так называемому «кастингу на кушетке»: в состоянии алкогольного опьянения он допустил ряд высказываний в отношении известных лиц индийского кино, которые были оценены ими как оскорбления и клевета. Но благодаря публичным извинениям актёру удалось избежать бойкота со стороны кинопроизводителей. Кроме того, методы ведения телевизионного расследования не встретили одобрения в кино- и телеиндустрии: вскоре в полицию с жалобами на домогательства обратились телеведущий Аман Верма, продюсеры Паладж Нихалани и Ракеш Натх.

В 2011 году Шакти Капур участвовал в пятом сезоне реалити-шоу Bigg Boss, где он оказался единственным мужчиной среди 14 участников. Участие в этом проекте позитивно отразилось на имидже Шакти Капура и его семьи: в СМИ стали писать о нём как о Джентльмене.

Также Шакти Капур играет в театре. В 2010 году он сыграл одну из главных ролей вместе с  в индийском театральном спектакле Aasman Se Gira Khajoor Pe Atka, а в 2012 году этот спектакль они играли на гастролях в США.

Шакти Капур не является членом какой-либо политической партии, однако в 2004 году он высказался в защиту лидера партии Индийский национальный конгресс Сони Ганди от критики, связанной с её итальянским происхождением. В 2011 году во время избирательной кампании он активно поддерживал кандидатов от «Bahujan Samaj Party» (BSP) на муниципальных выборах.

Личная жизнь 
Жену Шакти Капура зовут Шиванги (Shivangi), она сестра известной актрисы . Шиванги моложе своего мужа на 13 лет. Родители Шиванги были против её брака с Капуром, и чтобы выйти за него замуж ей пришлось убежать из дома. Брак между ними был заключён в тот же день — 12 января 1982 года. Только после рождения внука родители Шиванги смогли принять этот брак.

У супругов Капур двое детей — сын Сиддхант (Siddhant Kapoor), который работает диджеем и помощником режиссёра, и дочь Шраддха, киноактриса (дебютировала в 2010 году в фильме «Три карты»). В 2013 году Сиддхант Капур дебютировал в кино как актёр в фильме «Перестрелка в Вадале».

Чтобы избавиться от привычки ежедневно пить алкоголь и доказать своим детям, что он может не употреблять его не меньше месяца, Шакти Капур стал участником пятого сезона реалити-шоу Bigg Boss.

Избранная фильмография 
Фильмография Шакти Капура насчитывает более 450 кинокартин. Ниже представлены лишь некоторые из них.

Примечания

Ссылки 
 Биография и фильмография Шакти Капура на информационном портале Bollywood 
 Биография кумиров. Выпуск № 119. Шакти Капур. Телеканал «Индия ТВ».
 Фотографии Шакти Капура в спектакле «Aasman Se Gira Khajoor Pe Atka» (Мумбаи, 15 мая 2010 года).